Bieg na 50 km mężczyzn techniką dowolną podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 22 lutego. Wzięło w nim udział 79 zawodników z 28 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Bjørn Dæhlie.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998